Les langues kadougliennes, aussi appelées kadu, kado, kadugli ou krongo-kadugli, sont une famille de langues parlées par environ 120 000 personnes dans le Sud-Ouest du Kordofan méridional, au Soudan.

Une classification controversée 
Joseph Greenberg (1963) classe les langues kadougli, qu'il nomme tumtum, dans la branche kordofanienne de la famille nigéro-congolaise.

Cette hypothèse est fortement contestée. Stevenson (1957), un missionnaire qui a longuement étudié les langues kordofaniennes, la rejette. Ses recherches ont montré l'existence de classes nominales distinguant entre masculin, féminin et neutre, un système étranger à la branche kordofanienne.

Schadeberg (1981) et, plus encore, Bender (2000), estiment qu'un lien génétique est à chercher du côté de la famille nilo-saharienne.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Nicolas Quint, Phonologie de la langue koalibe. Dialecte réré (Soudan), Paris, l'Harmattan, 2006, 
  Blench, R. 2006, « The Kadu Languages and Their Affiliation », in A. Abu-Manga, A., L. Gilley & A. Storch (éds.), Insights into Nilo-Saharan Language, History and Culture, Cologne, Rüdiger Köppe : p. 101-125
  Ehret, C. 1995, « Do Krongo and Shabo belong in Nilo-Saharan ? », in Nicolaï, R. et F. Rottland (éds.), Actes du 5e colloque de Linguistique nilo-saharienne. Université de Nice-Sophia Antipolis, 24-29 août 1992, Hambourg, Buske : p. 169-193.
  Matsushita, S. 1984, « A Preliminary Sketch of Kadugli Vocabulary. 1. Nouns, numerals and adjectives », in Tomikawa, M. Sudan Sahel Studies I, Tokyo, ILCAA : p. 15-74.
  Matsushita, S. 1986, « A Preliminary Sketch of Kadugli Vocabulary. 2. Verb and Verbal Sentences », in Tomikawa, M., Sudan Sahel Studies II, Tokyo, ILCAA : p. 111-138.
  Reh, M. 1985, Die Krongo-Sprache (nìino mó-dì), Berlin, Reimer.
  Schadeberg, T. 1981, « The Classification of the Kadugli language group », in Schadeberg, T. et M. L. Bender (éds.), Nilo-Saharan (Proceedings of the First Nilo-Saharan Linguistics Colloquium, Leiden, 1980), Dordrecht, Foris : p. 291-306.
  Schadeberg, T. 1995, « Comparative Kadu Wordlists », Afrikanistische Arbeitspapiere 40 : p. 11-48.
  Stevenson, R. C. 1956/57, « A Survey of the phonetics and grammatical structure of the Nuba Mountains languages with particular reference to Otoro, Katcha, and Nyimang », Afrika und Übersee, 40 : p. 73-84 ; 41 : p. 73-84, 93-115.
  Stevenson, R. C. 1991, « Relationship of Kadugli-Krongo to Nilo-Saharan : Morphology and Lexis », in Bender, M. L.(éd.), Proceedings of the Fourth Nilo-Saharan Conference. Bayreuth 30 sept.-2 oct. 1989, Hambourg, Buske : p. 347-369.

Articles connexes 

 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues nigéro-congolaises
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Soudan

Liens externes 
 
  Les langues kadougli dans Ethnologue.com

Langue au Soudan
Langue nilo-saharienne
Langue nigéro-congolaise